Кубок африканских наций по пляжному футболу 2021 — Турнир, по результатам которого лучшие две сборные квалифицировались на Чемпионат мира по пляжному футболу 2021. Чемпионский титул защищает Сенегал.

Команды 
Всего 14 команд изначально должны были принять участие в квалификации. 19 марта сборная Ганы снялась с участия.

Квалификация 

|}

Квалифицировавшиеся команды 
Следующие восемь команд квалифицировались для участия в турнире:
  (Хозяева)
 
 
 
 
 
 1
 1

1—дебют

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за пятое место

Матч за третье место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021
Международные соревнования по футболу в Сенегале
Спорт в Сенегале в 2021 году
Май 2021 года
Футбол в Африке в 2021 году